Kastrup Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Kastrup Kirke (Tårnby Kommune) – en kirke i Kastrup Sogn i Tårnby Kommune
 Kastrup Kirke (Vordingborg Kommune) – en kirke i Kastrup Sogn i Vordingborg Kommune